

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31, w tym 1 podstawowa
 Zadworze – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Zadworze - część wsi Rudnik Drugi w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Zadworze - część wsi Nieczajna Dolna w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Zadworze - część wsi Ujście Jezuickie w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów
 Zadworze - część wsi Radziszów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Zadworze - część wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Zadworze - część wsi Raszówek w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Zadworze - część wsi Bruśnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice 
 Zadworze - część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Zadworze - część wsi Wróblowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim w gminie Zakliczyn
 Zadworze - część wsi Fałkowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zadworze - część wsi Wiązownica w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Zadworze - część wsi Dzikowiec w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Zadworze - część wsi Zielonka w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów
 Zadworze - część wsi Białobrzegi w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Zadworze - część wsi Breń Osuchowski w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Zadworze - część wsi Czermin w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Zadworze - część wsi Łysaków w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Zadworze - część wsi Wadowice Górne w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Zadworze - część wsi Jarocin w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Zadworze - część wsi Tryńcza w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza
 Zadworze - część wsi Trzebownisko w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Zadworze - część wsi Kobyle w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Zadworze - część wsi Ostrowy nad Okszą w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Zadworze - część wsi Wilkowiecko w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Zadworze - część wsi Oblekoń w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Zadworze - część wsi Zysławice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Zadworze - część wsi Sędziejowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Zadworze - część wsi Cisów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim], w gminie Daleszyce
 Zadworze - część wsi Osiny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Zadworze - część wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica

Inne 
 Zadworze – była wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska

Miejscowości na Białorusi 

 Zadworze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Zadworze – dawna w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Zadworze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Zadworze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Krzemienica.
 Zadworze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim, w sielsowiecie Karolin.

Zobacz też 
 Zadwórze